Wegscheid (Bavière), une commune d'Allemagne
 Wegscheid (Haut-Rhin), une commune d'Alsace, France
 Wegscheid am Kamp, une commune d'Autriche